Ка́рла Химе́нес (; род. 14 мая 1978, Уэствуд, Калифорния, США) — американская актриса. Наиболее известна по ролям в сериале «Меня зовут Эрл» и в фильмах «Мисс Март», «Суперначо», а также «Толстушки». Снялась в сериале «Отчаянные домохозяйки» в роли родной матери Хуаниты, дочери Габриэль Солис.

Карьера 
Карла Хименес снялась в таких фильмах, как «Суперначо», «Девушка из воды» и «Нас приняли!». Она регулярно появлялась на ТВ-шоу «Давай ещё, Тед» на канале ABC, а затем в телесериале «Отчаянные домохозяйки» в роли Кармен Санчес. Несмотря на то, что Хименес снималась преимущественно в эпизодических ролях, популярность ей принесла именно эта роль.

Она появилась как персонаж по имени Вирджиния, в фильме «Моя жизнь с Мориссеем». В настоящее время она играет второстепенную роль Розы в «Воспитывая Хоуп», а также снимается в сериале «Последний настоящий мужчина», как Бланка, экономка Бакстера.

Карла появилась в эпизодических ролях во многих популярных сериалах, таких как «Декстер», «Сыны анархии», «Щит», «Красавцы» и «Скорая помощь».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт